Clüver ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Clüver (1948–2011), deutscher Schlagersänger
 Detlev Clüver (1645–1708), deutscher Mathematiker, Astronom und Philosoph
 Johannes Clüver (auch: Cluverus; 1593–1633), deutscher Theologe, Pastor und Historiker
 Lüder Clüver († 1615), 1580 bis 1596 Präsident der Ritterschaft des Herzogtums Bremen
 Philipp Clüver (1580–1622), latinisiert Philippus Cluverius, deutscher Geograf

Siehe auch:
 Klüver
 Klüwer